Seyf kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seyf-e Pā'īn, ort, Kurdistan, 
 Deh-e Seyf, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar